Ithaca steht für:

 englische Schreibweise der griechischen Insel Ithaka
 Ithaca M37, US-amerikanische Handfeuerwaffe
 Ithaca Chasma, ein Tal auf dem Saturnmond Tethys

Ithaca ist der Name folgender Orte:
 Ithaca (Queensland), ehemalige Verwaltungseinheit in Brisbane

Vereinigte Staaten:
 Ithaca (Georgia)
 Ithaca (Michigan)
 Ithaca (Nebraska)
 Ithaca (City, New York), Tompkins County
 Ithaca (Town, New York) 
 Ithaca (Ohio)
 Ithaca (Wisconsin), Richland County
 Ithaca (Town), Town(ship) im Richland County, Wisconsin

Siehe auch:

 Ithaka (Begriffsklärung)